Antíoco I puede referirse a:

 Antíoco I Sóter (281 – 261 a. C.), rey seléucida.
 Antíoco I Theos (70 - 38 a. C.), rey de Comagene (Turquía).